La NCAA Division I 2008 si è svolta dal 4 al 20 dicembre 2008: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Torneo

State College Regional

Premi individuali

Seattle Regional

Premi individuali

Austin Regional

Premi individuali

Fort Collins Regional

Premi individuali

Final Four

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2008
NCAA Division I (pallavolo femminile)